

Aviazione
 Heinkel He.177 Greif – bombardiere pesante in forza alla Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale

Marina
 Greif – brigantino tedesco
 SMS Greif – corvetta avviso della Marina imperiale austriaca

Persone
 Avner Greif – professore di economia israelo-statunitense
 Dominik Greif – calciatore slovacco
 Eric Greif – produttore discografico canadese
 Martin Greif – poeta e scrittore tedesco
 Michael Greif – regista teatrale e direttore artistico statunitense
 Olivier Greif – compositore francese

Storia
 Operazione Greif – operazione militare tedesca nell'ambito dell'offensiva delle Ardenne della seconda guerra mondiale